«Народный роман» () — кинофильм итальянского режиссёра Марио Моничелли. Сравнительно поздний образец «комедии по-итальянски».

Сюжет 
Немолодой рабочий Джулио, активист рабочего движения, женится на 17-летней деревенской красавице Винченцине и привозит ее в Милан. Через некоторое время у них рождается ребёнок, семья живет в типичном многоквартирном доме того времени (тонкие стены, уродливый типовой дизайн). Во время уличной демонстрации Джулио "знакомится" с молодым полицейским Джованни. Однажды Джулио уезжает на похороны родственницы Винченцины, во время обратной дороги он видит сон, в котором он застаёт свою жену в объятиях Джованни.

По возвращении домой он застает все таким же, как и было до его отъезда.

Через некоторое время, он слышит разговор между женой и Джованни, из которого делает вывод, что полицейский влюблен в Винченцину, но она прогоняет его, хотя говорит, что также влюблена в Джованни.

Воодушевленный тем, что Винченцина отказала его сопернику, Джулио решает расспросить ее о том, что произошло. В ходе разговора с женой, Джулио выясняет, что пока он был в отъезде, жена изменила ему. После выяснения отношений супруги решают остаться семьёй, поскольку Винченцина считает свою измену ошибкой, сделала свой выбор, и хочет остаться с мужем.

Все налаживается, хотя чувство ревности не отпускает Джулио. 

Через некоторое время Джулио получает анонимное письмо, в котором неизвестный сообщает, что у Винченцины есть любовник-полицейский, и все об этом знают. Джулио начинает подозревать всех друзей в том, что они знают об измене Винченцины. Он со скандалом выгоняет жену из дома. 

Затем он направляется домой к полицейскому Джованни и там выясняет, что записки отправлял именно тот, чтобы рассорить Джулио с женой. Винченцина, которая находилась в это время в соседней комнате, слышит их разговор и сбегает с ребёнком от обоих мужчин.

Прошло несколько лет. Джулио вышел на пенсию, Винченцина стала успешной и независимой женщиной, сделала карьеру и стала мастером на фабрике готовой одежды, новые отношения у нее не заладились. Джованни перевели в другой полицейский участок, и он женился на другой женщине. В финальной сцене пожилой холостяк Джулио встречает сына из школы и спрашивает, что ответила мама на его просьбу приходить обедать по субботам. Голос Винченцины за кадром говорит, что она согласилась, но только не каждую субботу, а через одну.

Награды 
 1975 — Премия «Давид Донателло» за лучший сценарий (Адже и Скарпелли).

Достоинства фильма 
Фильм целиком принадлежит социальному контексту 1970-х годов и интересен прежде всего актёрским дуэтом Уго Тоньяцци — Орнелла Мути (Микеле Плачидо, в дальнейшем прославившийся как исполнитель роли комиссара Каттани в сериале «Спрут», выглядит куда как более бледно).

Литература 
 Ланда Б. Поэтизация бездуховности (Итал. худож. фильм «Народный роман») // Советская Белоруссия, 16 декабря 1976

Ссылки 

  
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1974 года
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 1974 года